L'intitulé église Saint-Hilaire peut se rapporter aux églises suivantes :

Canada 
 Église Saint-Hilaire-de-Poitiers de Mont-Saint-Hilaire (Québec)

France

Aquitaine 
 Ancienne église Saint-Hilaire d'Agen
 Église Saint-Hilaire à Cavignac

Hauts-de-France 
 Église Saint-Hilaire de Bouvaincourt-sur-Bresle dans la Somme
 Église Saint-Hilaire d' Halluin dans le Nord

Normandie 
 Église Saint-Hilaire du Ménil-Scelleur
 Église Saint-Hilaire à Rouen

Île-de-France 
 Église Saint-Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés

 Centre-Val de Loire 
 Église Saint-Hilaire d'Authon
 Église Saint-Hilaire de Châtillon-en-Dunois
 Église Saint-Hilaire de Guigneville
 Église Saint-Hilaire de Mainvilliers
 Église Saint-Hilaire de Ménétréol-sous-Sancerre
 Église Saint-Hilaire de La Motte-Feuilly
 Église Saint-Hilaire de Neuillay-les-Bois
 Église Saint-Hilaire de Nogent-le-Rotrou
 Église Saint-Hilaire à Ousson-sur-Loire

 Grand Est 
 Église Saint-Hilaire de Longeville en Barrois (Meuse)
 Église Saint-Hilaire de Reims, détruite lors de la Révolution. 
 Eglise Saint-Hilaire de Givet (Ardennes)

 Occitanie 
 Église Saint-Hilaire de Labarthe-Bleys
 Église Saint-Hilaire de Mèze
 Église Saint-Hilaire d'Arquizat à Miglos (Ariège)
 Abbatiale Saint-Hilaire de Saint-Hilaire à Saint-Hilaire (Aude) 

 Pays de la Loire 
 Église Saint-Hilaire à Sermaise

 Poitou-Charentes 
 Église Saint-Hilaire de Lencloître
 Église Saint-Hilaire de Mazeuil
 Église Saint-Hilaire de Niort
 Église Saint-Hilaire de Paizay-le-Sec
 Église Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers
 Église Saint-Hilaire de Savigné
 Église Saint-Hilaire de Tourriers
 Église Saint-Hilaire de Melle

 Rhône-Alpes 
 Église Saint-Hilaire à Chassiers
 Église Saint-Hilaire Saint-Martin'' à Lespéron

Canada 
 Église Saint-Hilaire-de-Poitiers de Mont-Saint-Hilaire
 Église Saint-Hilaire à Saint-Hilaire

France 
 Église Saint-Hilaire d'Adriers,
 Ancienne église Saint-Hilaire d'Agen,
 Église Saint-Hilaire d'Autreppes,
 Église Saint-Hilaire de Bignoux,
 Église Saint-Hilaire de Brucheville,
 Église Saint-Hilaire de Challement,
 Église Saint-Hilaire de Chassiers,
 Église Saint-Hilaire de Châtillon-en-Dunois
 Église Saint-Hilaire de Frévent,
 Église Saint-Hilaire de Givet,
 Église Saint-Hilaire de Gourgé,
 Église Saint-Hilaire de Jussy,
 Église Saint-Hilaire de Lassay-sur-Croisne
 Église Saint-Hilaire de Longeville-en-Barrois
 Église Saint-Hilaire de Lémeré,
 Église Saint-Hilaire de Lespéron,
 Église Saint-Hilaire de La Motte-Feuilly,
 Église Saint-Hilaire de Mainvilliers,
 Église Saint-Hilaire de Mazeuil,
 Église Saint-Hilaire de Melle,
 Église Saint-Hilaire de Mer,
 Église Saint-Hilaire de Moissac,
 Église Saint-Hilaire de Mouthiers-sur-Boëme
 Église Saint-Hilaire de Neuvy,
 Église Saint-Hilaire de Nogent-le-Rotrou
 Église Saint-Hilaire de Nonac,
 Église Saint-Hilaire de Paris également appelée église Saint-Hilaire-du-Mont
 Église Saint-Hilaire de Pesmes,
 Église Saint-Hilaire de Rouen,
 Église Saint-Hilaire de Rouillé,
 Église Saint-Hilaire de Saint-Hilaire (Haute-Loire),
 Église Saint-Hilaire de Saint-Hilaire-en-Lignières
 Église Saint-Hilaire de Saint-Hilaire-la-Croix
 Église Saint-Hilaire de Salles-en-Toulon
 Église Saint-Hilaire de Sermaise
 Église Saint-Hilaire de Saint-Thierry, Marne,
 Église Saint-Hilaire de Trémolat
 Église Saint-Hilaire de Viens
 Église Saint-Hilaire de Villiers-sur-Loir
 Église Saint-Hilaire le Grand à Poitiers
 Église collégiale Saint-Hilaire de Semur-en-Brionnais

Hilaire
~